Bob Dennison ist der Name folgender Personen:

* Bob Dennison (Eishockeyspieler) (* 1927), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Bob Dennison (Fußballspieler, 1900) (Robert Dennison; 1900–1973), englischer Fußballspieler
 Bob Dennison (Fußballspieler, 1912) (Robert Smith Dennison; 1912–1996), englischer Fußballspieler und -trainer
 Bob Dennison (Fußballspieler, 1932) (Charles Robert Dennison; 1932–2017), englischer Fußballspieler